Yan kan syfta på:

Yan (Zhoudynastin) – en stat under Zhoudynastin 1000-talet till 222 f.Kr.
Tidigare Yan - en stat under de sexton kungadömena 337–370
Senare Yan - en stat under de sexton kungadömena 384–409
Västra Yan - en stat under de sexton kungadömena 384–394
Norra Yan - en stat under de sexton kungadömena 409–436
Södra Yan - en stat under de sexton kungadömena 398–410
Yan (Fem dynastierna) – en stat under de fem dynastiernas period under 900-talet

WP:Projekt Kina